Florjan kan verwijzen naar de volgende Sloveens onderwerpen:

 Florjan (Šoštanj) - plaats
 Florjan nad Zmincem - plaats
 Florjan pri Gornjem Gradu - plaats

 Florjan Lipuš - dichter